Johann Pauls ist der Name folgender Personen:

 Johann Pauls (1908–1946), deutscher SS-Oberscharführer, siehe John Pauls
* Johann Peter Pauls (1783–1845), deutscher Mediziner